Margance est un toponyme qui peut désigner :
Margance, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja ;
Margance, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.